Масалов — русская фамилия.

Известные носители 
 Масалов, Александр Александрович (род. 1997) — украинский футболист.
 Масалов, Александр Викторович (род. 1953) — актёр театра, телеведущий и спортивный комментатор, заслуженный артист России (2004)
 Масалов, Анатолий Семёнович (1926—1942) — пионер-герой, партизан. 
 Масалов, Владимир Иванович (род. 1938) — советский и российский дипломат, писатель, общественный деятель.
 Масалов, Владислав Евгеньевич (род. 1970) — генеральный директор Объединённой двигателестроительной корпорации (2012—2015).
 Масалов, Николай Иванович (1922—2001) — участник Великой Отечественной войны, возможный прототип для памятника «Воин-освободитель» в Берлине.
 Масалов, Юрий Семёнович — полковник-инженер, лауреат Госпремии СССР